Милошево може бити:
 Милошево (Јагодина), насеље града Јагодине, Србија
 Милошево (Обилић), насеље у општини Обилић, Косово и Метохија, Србија
 Милошево (Неготин), насеље у општини Неготин, општини Крушево, Северна Македонија

или:
 Милошево Брдо, насеље у општини Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Ново Милошево, насеље у општини Нови Бечеј, Војводина, Србија

Види још 
 Милош, мушко име
 Милошевић, презиме
 Милошевићи, вишезначна одредница
 Милешево, вишезначна одредница
 Малешево, вишезначна одредница
 Малишево, вишезначна одредница